Pudong bezeichnet:

 Pudong (浦东新区), Stadtbezirk von Shanghai, Volksrepublik China
 Pudong (Jimo) (普东镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jimo in der chinesischen Provinz Shandong
 Pudong (Beichen) (普东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Beichen in der chinesischen Stadt Tianjin
 Pudong (Changyuan) (蒲东街道), Straßenviertel im Kreis Changyuan in der chinesischen Provinz Henan
 Pudong (Liaozhong) (蒲东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Liaozhong in der chinesischen Provinz Liaoning